Sachsendorf (bij Calbe), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Sachsendorf (Brandenburg), een dorp in de gemeente Lindendorf in de Duitse deelstaat Brandenburg